Добродомов Дмитро Євгенович — український журналіст, медіа-менеджер.
 Добродомов Родіон Костянтинович (1984-2014) — боєць батальйону «Азов», учасник російсько-української війни.
Прізвища